Гамиях — название населённых пунктов в России:

Гамиях — село в Кулинском районе Дагестана, упразднено в 1944 году.
Гамиях — село в Новолакском районе Дагестана.
 Гамиях — переселенческий населённый пункт на территории Новостроя в Дагестане.